DAV puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional Enrique Malek (Panamá), por su código IATA.
 Derecho a Vivir, campaña promovida por la asociación HazteOir.org en contra del aborto en España.
 Club Alemán Andino o Deutscher Anden Verein en alemán
Dav:Reino del príncipe David, una comarca con los mejores ingenieros del mundo, gran desarrollo tecnológico